Flex o FLEX puede referirse a:

Empresas
 Flex, fabricante de colchones originario de España.

Informática
 Adobe Flex, software para desarrollar aplicaciones enriquecidas en Internet.
 Flex, una familia de equipos de prueba desarrollado por Teradyne.
 Flex, una alternativa libre a Lex.
 FLEX, sistema operativo para el Motorola 6800.
 FLEX, protocolo de comunicaciones.
 FLEX (SIL FieldWorks Language Explorer), aplicación open source para lingüística.

Música
 Flex, cantante de reguetón con nacionalidad de puertorriqueño y panameño.